Le patronyme Courard, Coura ou Courrard, Courra est une variante de l'anthroponyme germanique Conra(r)d. 
Le patronyme pourrait aussi être un surnom provenant du wallon ou picard courârd: coureur ou libertin, mais c'est moins probable.

Philippe Courard (1966-) est un homme politique belge